

Patronyme 

 
 Alice Thomas Ellis (1932-2005), écrivaine britannique ;
 Alton Ellis (1938-2008), chanteur jamaïcain de reggae ;
  ;
 Arthur Ellis (1914-1999), arbitre anglais de football ;
 Bob Ellis (1942-2016), acteur, réalisateur et scénariste australien ;
 Bret Easton Ellis (né en 1964), écrivain américain ;
  (1826-1883), médecin américain ;
 Clough Williams-Ellis (1883-1978), architecte britannique ;
 Dale Ellis (né en 1960), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Desiree Ellis (née en 1963), joueuse et entraîneuse de football sud-africaine ;
 Dock Ellis (1945-2008), lanceur américain des Ligues majeures de baseball ;
 Don Ellis (1934-1978), compositeur et trompettiste américain ;
 Doug Ellis (1924-2018), entrepreneur britannique ;
 Edward Ellis (1870-1952), acteur américain ;
 Evelyn Ellis (1894-1958), actrice américaine ;
 Francis Ellis , administrateur de la Compagnie britannique des Indes orientales et président du Bengale par intérim .
  ;
 Grace Ellis (19?-), scénariste de bande dessinée américaine ;
 Greg Ellis (né en 1968), acteur et scénariste britannique ;
 Harry Ellis (né en 1982), joueur anglais de rugby à XV ;
 Havelock Ellis (1859-1939), psychologue et sexologue britannique ;
  ;
 Hortense Ellis (1949-2000), chanteuse jamaïcaine de reggae ;
  ;
 Jan Ellis (1942-2013), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Jason Ellis (né en 1971), skateur professionnel, chanteur, animateur de radio et acteur australien ;
 Jill Ellis (née en 1966), entraîneuse américaine de soccer ;
  ;
  ;
 Kathy Ellis (née en 1946), nageuse américaine ;
 LaPhonso Ellis (né en 1970), joueur américain de basket-ball ;
 LeRon Ellis (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 LeRoy Ellis (1940-2012), joueur américain de basket-ball ;
 Lisa Ellis (née en 1982), pratiquante de MMA américain ;
 Marc Ellis (né en 1971), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
  ;
 Mary Ellis (1917-2018), aviatrice britannique ;
 Mary Beth Ellis (née en 1977), triathlète professionnelle américaine ; 
 Matt Ellis (né en 1981), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Monta Ellis (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
 Morgan Ellis (né en 1992), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Nelsan Ellis (1977-2017), acteur américain ;
 Nicolas Ellis, chef d'orchestre canadien ;
 Osian Ellis (1928-2021), harpiste et compositeur gallois ;
 Patricia Ellis (1918-1970), actrice de cinéma américaine. une des starlettes des Babies Stars de la saison 1932 ;
 Pee Wee Ellis (1941-2021), saxophoniste, compositeur et arrangeur américain ;
 Perry Ellis (1940-1986), styliste américain ;
  ;
 Ruth Ellis (1926-1955), dernière femme exécutée au Royaume-Uni ;
 Sean Ellis (né en 1970), réalisateur, acteur, producteur et scénariste britannique ;
 Sophie Ellis-Bextor (née en 1979), chanteuse britannique ;
 Terry Ellis (1966-), chanteuse de RnB/soul/pop ;
 Thomas Scott-Ellis (1880-1946), noble, soldat, sportif et mécène britannique ;
 Tim Ellis, ingénieur en aérospatiale américain et cofondateur et PDG de Relativity Space ;
 Tom Ellis (1979-), acteur gallois ;
 Vivian Ellis (1904-1996), compositeur et scénariste britannique ;
  ;
 Welbore Ellis (1er baron Mendip) (1713-1802), homme politique britannique ;
 .

Prénom

Pseudonyme 
 Ellis est le pseudonyme de Lev Kobylinski (1879-1947) poète russe et théoricien du symbolisme.

Toponyme 

 Ellis, ville américaine du Kansas ;
 Ellis Island, île face à la ville de New York dans l'État du New Jersey aux États-Unis proche de la Statue de la Liberté ;
  ;
 Ellis Park Stadium, stade situé à Johannesburg ;
 Ellis, une rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Littérature 

 Récits d'Ellis Island, Histoires d'errance et d'espoir, un livre de Georges Perec et un film de Robert Bober et Georges Perec.

Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom